KPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalpowar (Australia)